Oberkienberg ist der Name folgender Orte:

 Oberkienberg (Allershausen), Ortsteil von Allershausen, Landkreis Freising, Bayern
 Oberkienberg (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Unterkienberg